Le nom latin Urania de la muse de l'astronomie () et de l'une des Océanides, est passé dans de nombreuses langues européennes (anglais, allemand, espagnol,  ; ) et peut désigner :
 Urania, prénom féminin espagnol ;
 Urania, prénom féminin basque ;
 Julia Urania, reine berbère de Maurétanie au .

C'est aussi le nom donné à :
 , une société scientifique fondée à Berlin en 1888 ;
 Urania, une horloge située Alexanderplatz à Berlin ;
 Urania, un institut public d'éducation et observatoire astronomique situé à Vienne, en Autriche ;
 (30) Urania ((30) Uranie en français), un astéroïde ;
 deux bateaux : 
 l'Urania, un ketch,
 l'Urania, un navire océanographique italien ;
 Urania, un genre de papillons ;
 Urania Genève Sport, un club sportif suisse ;
 Urânia, une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et la Microrégion de Jales.
 Urania, une ville américaine de la paroisse de La Salle, en Louisiane.
 Urania (revue), une revue féministe publiée entre 1916 et 1920

Voir aussi